Галицкая Русь (историческая область), то же, что Галичина́.
  — газета, выходившая во Львове с 1891 по 1 (13) января 1893 года.
 Галицкая Русь (федерация ска́утов).

Ссылки